Weinbrenner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Weinbrenner (1766–1826), tysk arkitekt
 Karl Weinbrenner (1856–1942), österrikisk-tjeckisk arkitekt

Tyska efternamn